Strigova est un toponyme qui peut désigner :
Strigova, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Kozarska Dubica et dans la République serbe de Bosnie ;
Štrigova, un village et une municipalité de Croatie située dans le comitat de Međimurje.